Le nom Otto fut utilisé par plusieurs cyclone tropicaux dans l'Atlantique nord, dont :

 Tempête tropicale Otto de 2004, un faible système tardif qui a passé toute sa vie en mer ;
 Ouragan Otto de 2010 qui donna de la forte pluie dans les Caraïbes avant de se perdre dans l'Atlantique nord ;
 Ouragan Otto de 2016 qui s'est formé un des plus tard dans les Caraïbes et le premier à frapper aussi au sud.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme